Un câblage structuré, dans le cadre des réseaux informatiques.
 Un câblage par fil.